Detta är en lista över de största sjöarna i Europa som är större än 100 km². Notera att vissa mindre sjöar kanske inte är med.

Ranking:
[1]: Sjöns storlek i jämförelse med hela Europa
[2]: Efter region

Reservoarer och dammar räknas inte som naturliga sjöar och har därför ingen siffra efter hur stor den är i jämförelse med naturliga sjöar.

Källor 

Sveriges sjöar enligt 
Finlands sjöar enligt 
Sjöarnas egna artiklar

Se även
Lista över världens största sjöar
Lista över Sveriges största insjöar
Lista över Finlands sjöar

Europas geografi
Listor över sjöar
Insjöar i Europa